Vialon ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Karl Vialon (1905–1990), Beamter im Reichs- und Bundesfinanzministerium
 Jutta Vialon (1917–2004), Fotografin in Bremen